Příjmení Liberda nosí více významných osobností:

 Jan Liberda (1700?–1742) – český evangelický náboženský spisovatel
 Miroslav Liberda (1926–1998) – český právník, vysokoškolský vyučující a děkan Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 Vladimír Liberda (1923–2003) – český prozaik, publicista a pedagog